Karl Willeke ist der Name folgender Personen:

* Karl Willeke (Autor) (1875–1956), deutscher Lehrer und Autor
 Karl Willeke (Politiker) (eigentlich Paul Wilhelm Willeke; 1881–1933), deutscher Politiker (DNVP), MdL Braunschweig 

Siehe auch:
 Carl Willecke (1886–1946), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter